Toén kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Toén (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Ourense, 
 Toén (kommun), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Spanienförgreningar